Посольство Греции в России — дипломатическая миссия Греции в России. Основное здание посольства находится в Москве, в Леонтьевском переулке, близ Никитских ворот. Коммерческий отдел посольства расположен на Спиридоновке, 14, где также находится консульство.

История 
Первое Посольство Королевства Греции в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, было открыто в 1834 году; первым Послом стал Михаил Сутсос (1834-1837).

Нынешнее здание посольства в Москве (Леонтьевский переулок, 4) — главный дом городской усадьбы князей Мещерских (Е. А. Волковой, середина XVIII века; 1817—1823). Здание было капитально отремонтировано в начале 2010-х годов.

Послы Греции в России (СССР) 
Список послов и временных поверенных Греческого Королевства и Греческой Республики в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации: 

 Сутсос Михаил (1834-1837)
 Зографос Константинос (1850-1855)
 Сутсос Иоаннис (1855-27.07.1859, Временный Поверенный), (27.07.1859—1863, Посол)
 Метаксас Андреас (1867-1869)
 Драгумис Маркос (1869-1871, Временный Поверенный)
 Бунтурис Димитриос (1871-1874)
 Арменис Врайлас Петрос (1874-1875)
 Маркорас Спиридон (1875-1886, Временный Поверенный)
 Маврокордатос Николаос (1886-1889)
 Панас Димитриос (1889-1890, Временный Поверенный), (1916-1917 – Посол)
 Рангавис Клеон (1890-1891)
 Паппаригопулос Михаил (1891-1892)
 Левидис Георгиос (апрель 1892-сентябрь 1892, Временный Поверенный)
 Томпазис Александрос (1892-1902, Временный Поверенный)
 Аргиропулос Георгиос (1902-1909)
 Теотокис Николаос (1909-1910, Временный Поверенный)
 Психас Пантелис (1910-1914, Временный Поверенный)
 Драгумис Иоаннис (1914-1915)
 Какламанос Димитриос  (май 1915—март 1916, Временный Поверенный), (июнь 1917 — май 1918, Посол)
 Паллис Алексиос (1921-1923)
 Маврудис Николаос (1924-1925)
 Лагудакис Георгиос (1925-1926)
 Пануриас Накос (1926-1929)
 Анисас Николаос (1929-1930, Временный Поверенный)
 Псарудас Константинос (1930-1933)
 Полихрониадис Спиридон (1933-1935)
 Стефану Иоаннис (1935-1936, Временный Поверенный)
 Паппас Иоаннис (1936-1937)
 Киндинис Иоаннис (июль 1937-январь 1938)
 Николопулос Димитриос (январь 1938—апрель 1938)
 Маркетис Спиридон (1938-1940)
 Диамантопулос Христос (1940-1941)
 Пипинелис Панагиотис (1941-1942)
 Сурлас Константинос (1942-1943, Временный Поверенный)
 Политис Афанасиос (1943-1947)
 Неофитос Василиос (1947-1948)
 Сгурдэос Александрос (1948-1951, Временный Поверенный), (1964-1965 – Посол)
 Ипсилантис Фомас (1951-1953, Временный Поверенный)
 Кунтумас Александрос (1953-1956)
 Химариос Константинос (1956-1957, Временный Поверенный)
 Паппас Димитриос (1957-1960)
 Капсампелис Георгиос (15.03.1960-19.09.1960, Временный Поверенный)
 Христопулос Георгиос (1960-1963)
 Тзунис Иоаннис (1963-1964, Временный Поверенный)
 Варсамис Георгиос (1965-1967)
 Тсамадос Константинос (1967-1968, Временный Поверенный)
 Влахос Ангелос (1968-1972)
 Димитропулос Александрос (1972-1976)
 Калогерас Петрос (1976-1979)
 Мпотсарис Тимолеон-Нотис (09.11.1979-22.11.1979, Временный Поверенный)
 Метаксас Андреас (1979-1984)
 Григориадис Иоаннис (1984-1987)
 Дунтас Михаил (1987-1988)
 Сандис Аристидис (1988-1989, Временный Поверенный)
 Гунарис Илиас (1989-1993)
 Либеропулос Константинос (1993-1994)
 Родусакис Кириакос (1994-1997)
 Кипреос Димитриос (1997-2002)
 Параскевопулос Димитриос (2002-2005)
 Клис Илиас (2005-2008)
 Спинеллис Михаил (2008-2013)
 Куманаку Данаи-Магдалини (2013—2016)
 Андреас Фриганас (2016—2018)
 Тасия Афанасиу (апрель 2019—2020)
Екатерини Нассика (февраль 2020—)

См. также 
Греческо-российские отношения
Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства
 Дипломатические представительства Греции. 

Греция
Дипломатические представительства Греции
Российско-греческие отношения
Пресня